Mate Pavić och Bruno Soares vann titeln efter att ha besegrat Wesley Koolhof och Nikola Mektić med 7–5, 6–3 i finalen. Det var första gången sedan US Open 2000 som ett oseedat par vann titeln i herrdubbeln. Det var Pavić andra Grand Slam-titel efter tidigare ha vunnit Australiska öppna 2018 och Soares tredje Grand Slam-titel efter att tidigare vunnit Australiska öppna 2016 och US Open 2016.

Juan Sebastián Cabal och Robert Farah var regerande mästare, men förlorade i den andra omgången mot Jean-Julien Rojer och Horia Tecău.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Andra omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Första omgången)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Semifinal)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Första omgången)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Första omgången)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Andra omgången)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (Första omgången)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Final)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning

US Open i tennis – Herrdubbel
Herrdubbel